Der MinD-Spielepreis ist ein Spielepreis des Hochbegabtenvereins Mensa in Deutschland e.V. (MinD). Er wurde im Jahr 2010 erstmals vergeben, wobei von 2010 bis 2014 parallel der MinD-Spieletipp vergeben wurde. Seit 2015 gibt es nur noch den MinD-Spielepreis, der allerdings in zwei, später auch in drei Kategorien vergeben wird.

Auch die amerikanische Sektion von Mensa International vergibt jährlich einen Spielepreis, den Mensa Select, und veröffentlicht zusätzlich eine Empfehlungsliste als Mensa Recommended Games.

Kriterien 
Ausgezeichnet mit dem MinD-Spielepreis werden Gesellschaftsspiele, bei denen es sich nicht um reine Glücks-, Wissens- oder Kinderspiele handelt. Auswahlkriterien sind intellektueller Anspruch, Herausforderung strategischen und kombinatorischen Denkens und schnelle Auffassungsgabe sowie hoher Unterhaltungswert. Die Spiele müssen in einem vorgegebenen Zeitraum in Deutschland erschienen und noch im Verlagsprogramm enthalten sein. In den ersten drei Jahren war der jeweils aktuelle Jahrgang in Abgrenzung zu anderen Spielepreisen noch ausgenommen, dies ist aber mit der 2013er Wahl geändert worden. Beibehalten wurde der mehrjährige Veröffentlichungszeitraum, um auch älteren Spielen, die ihre Zeit brauchten, um in Mensanerkreisen bekannt zu werden, eine Chance zu geben.

Wahlmodus 
Eine kleine Jury aus Mensanern bestimmt anhand obiger Kriterien die nominierten Spiele in den beiden Kategorien. Bei denen mit kurzer Spieldauer und kurzem Regelwerk darf jeder Mensaner und jedes Mitglied des MinD-Hochschul-Netzwerkes (MHN) sein persönliches Top-5-Ranking bestimmen. Dieses wird umgesetzt in Punkte, wobei der persönliche Favorit zehn Punkte erhält, der Zweite sieben Punkte, der Dritte fünf Punkte, der Vierte drei Punkte und das Schlusslicht noch einen Punkt. Die komplexen Spiele und die Spiele für 2 Personen darf jeder Mensaner und jedes MHN-Mitglied auf zwei Skalen für Anspruch (1–5 Punkte) und Wiederspielreiz (1–10 Punkte) bewerten. Ausgezeichnet mit dem MinD-Spielepreis werden die Spiele, die die meisten Punkte erhalten haben.

Preisträger und Nominierte

Einzelnachweise

Weblinks 
MinD-Spielepreis
Mensa in Deutschland e.V.

Spielepreis
Erstverleihung 2010